Mill (angl. mlýn) může znamenat:

 příjmení osob
 Frank Mill (* 1958) – německý fotbalista
 James Mill (1773–1836) – skotský historik, ekonom a politický filozof
 John Stuart Mill (1806–1873) – anglický utilitaristický filosof, politický ekonom a liberální politik

jiné významy
 Mill Creek (Washington) – město v USA
 Mill Ends Park v Portlandu, Oregon
 Mill Rock – malý neobydlený ostrov v New Yorku

Rozcestníky - příjmení